Alice Maria Arzuffi – ciclista su strada italiana 
 Luigi Arzuffi – pittore e scultore italiano.
 Pasquale Arzuffi – pittore italiano
 Silvia Arzuffi – attrice teatrale, cabarettista e regista televisiva italiana